Xerces peut désigner : 
 Glaucopsyche xerces, une espèce éteinte de lépidoptères ;
 Xerces, un ensemble de bibliothèques logicielles ;
 une chanson du groupe Deftones, sortie en 2006 ;
 Xercès Louis, un footballeur français né en 1926.

Articles connexes

Références